Laricobius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wilhelm Gottlob Rosenhauer 1846. Laricobius ingår i familjen barrlusbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Barrlusbaggar
Laricobius